Пётр Андре́евич Бело́в:
 Белов, Пётр Андреевич (1881 — 1920) — русский генерал-майор.
 Белов, Пётр Андреевич (1909—1985) — советский футболист, судья.